Sheffield United FC – de mannenvoetbalploeg uit Sheffield
 Sheffield United WFC – de vrouwenvoetbalploeg uit Sheffield